Вилоприу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 16,44 км². Население — 208 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l’Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны